Иоанн Маврокордат:
 Иоанн Маврокордат — господарь Молдавского княжества в 1711 году, господарь Валахии в 1716—1719 годах.
 Иоанн Маврокордат — политический деятель Оттоманской империи из знатного греческого рода фанариотов, господарь Молдавии, брат Константина Маврокордата.